

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 

 Gołębiewko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Gruta 
 Gołębiewko – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie

Zobacz też 
 Nowe Gołębiewko